Isabelle d'Aragon peut désigner, de façon non exhaustive :

 Isabelle d'Aragon (1247-1271), épouse en 1262 Philippe III le Hardi, roi de France.
 Élisabeth d'Aragon (°1271 - †1336), canonisée sous le nom d'Élisabeth de Portugal, épouse en 1282 Denis I, roi de Portugal ; sainte catholique fêtée le 4 juillet.
Isabelle d'Aragon (v. 1305-1330), épouse en 1315 Frédéric le Bel, duc d'Autriche.
Élisabeth de Sicile (v. 1310-1349), épouse en 1328 Étienne II, duc de Bavière.
Isabelle Ire de Majorque (1337-1403), dame d'Astarac, épouse en 1358 Jean II de Montferrat, marquis de Montferrat.
Isabelle d'Aragon (1380-1424), épouse en 1407 Jacques II, comte d'Urgell.
Isabelle d'Urgell (1409-1459), épouse en 1428 Pierre de Portugal, duc de Coimbra.
Isabelle d'Aragon (1470-1498), Infante de Castille et d'Aragon, épouse en 1497 Manuel I, roi de Portugal - postérité éteinte.
Isabelle de Naples (1470-1524), fille d'Alphonse II de Sicile, épouse en 1489 Jean Galéas Sforza, duc de Milan.
Isabelle d'Aragon (Segorbe), fille du duc de Segorbe Henri d'Aragon, épouse vers 1513 Íñigo López de Mendoza, duc del Infantado.

Références 

Homonymie dynastique